Meru kan henvise til flere artikler:

 Meru – et helligt bjerg i flere østlige religioner
 Meru (by) – en by i Kenya
 Meru nationalpark – en nationalpark i Kenya
 Meru (region) – et distrikt i Kenya
 Mount Meru – en stratovulkan i Tanzania